Forest (Henegouwen), een deelgemeente van de Belgische gemeente Frasnes-lez-Anvaing
Vorst (Brussel) (Frans: Forest), een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Forest (AD), een hiërarchisch niveau in Active Directory
Forest (band)
Forest (district), een district van Saint Lucia
Forest (Guernsey), een parish
 Forest (mijnbedrijf), een Belgisch mijnbedrijf
Forest (Tasmanië), een plaats in Australië

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Forest (Louisiana)
Forest (Mississippi)
Forest (Ohio)
Forest (Virginia)